Клаудія Порвік і Іріна Спирля були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Хіракі Ріка і Наоко Кадзімута виграли титул, перемігши у фіналі пару Лоранс Куртуа і Нансі Фебер з рахунком 7–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Керрі-Енн Г'юз /  Крістін Редфорд (півфінал)
 Яюк Басукі /  Лінда Вілд (півфінал)
 Лоранс Куртуа /  Нансі Фебер (фінал)
 Карін Кшвендт /  Рене Сімпсон (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Danamon Open Doubles Draw 

Danamon Open
Тур WTA 1996